Парламентарните избори в Молдова през юли 2009 г. са проведени на 29 юли. На тях са участвали 1 591 757 избиратели, което е 61,14 % от общия брой на гласуващи, включени в избирателните списъци.

Резултати 

2009
Избори през 2009 година
2009 година в Европа